Dowson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dowson (1889–1980), britischer Geher
 Ernest Dowson (1867–1900), britischer Dichter
 John Dowson (1820–1881), britischer Historiker und Orientalist
 Philip Dowson (1924–2014), britischer Architekt
 Walter John Dowson (1887–1963), britischer Pflanzenpathologe